Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Club Brugge in het seizoen 2021/22.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Unibet / Candriam
Sportmerk: Macron

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Club Brugge in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2021/22 zal spelen.

Supercup

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Champions' play-off

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België

Europees

UEFA Champions League

Groepsfase

Groep A

Zie ook 
 Eerste klasse A 2021-22 (voetbal België)

Externe link
 Officiële website

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2021/22